Gustave Lefrançois (1826-1901) – politico francese
 Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande (1732-1807) – astronomo francese